Села
 Добра Надія — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Добра Надія — Миколаївська область, Миколаївський район